Ясенки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ясенки — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Ясенки — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.
 Ясенки — село в Горшеченском районе Курской области.
 Ясенки — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Ясенки — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Ясенки — деревня в Узловском районе Тульской области.

Украина 
 Ясенки — село в Липовецком районе Винницкой области.